Can Batista (Bordils), masia al Gironès
 Can Batista (Subirats), veïnat de Subirats, a l'Alt Penedès.
 Can Batista (Susqueda), masia a la Selva